Por Arturo Fontaine puede referirse a:

 Arturo Fontaine Aldunate, abogado y periodista chileno.
 Arturo Fontaine Talavera, escritor y poeta chileno.